Bacler est un mot ayant plusieurs usages.

Un verbe 

 Le verbe bâcler, signifiant réaliser quelque chose trop rapidement, en privilégiant la vitesse sur la qualité du travail.

Un patronyme 
 Louis Albert Guislain Bacler d'Albe, général d'Empire, cartographe de Napoléon et artiste ;
 Louis Marc Bacler d'Albe, dessinateur, peintre et lithographe français.

Homonymie